Ein Exerzitienmeister bedeutet:
 Leiter von (spirituellen) Exerzitien
 Exerzitienmeister (Universität), Mitglied des Universitätskollegiums (historisch)